Георгий Куровский:
 Куровский, Георгий Константинович — украинский архитектор, бывший главный художник Киева, автор известных памятников (Архистратиг Михаил, Ёжик в тумане), к.арх., доцент кафедры теории архитектуры КНУСА.
 Куровский, Георгий Леопольдович (1909—1991) — советский актёр.